Bachar al-Zoubi, militaire rebelle syrien ;
 Assad al-Zoubi, militaire rebelle syrien ;
 Kafa Al-Zou'bi (née en 1965), romancière jordanienne ;
  (1959-2018), homme politique syrien.